My God-Given Right е петнадесети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китари
 Саша Герстнер – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Даниел Льобле – барабани

Гост-музиканти 
 Матиас Улмер – клавиши
 Били Кинг, Олаф Сенкбеил – бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2015 година